Вакуров — фамилия; имеет женскую форму Вакурова.
 Вакуров, Иван Петрович (1885—1968) — советский миниатюрист (палехская миниатюра), народный художник РСФСР.
 Вакуров, Константин Иванович (1894—?) — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии.